Darkó István (1902–1972) író, újságíró, lapszerkesztő
 Darkó István (1954–1982) író, színész